Com o nome de Papiro Harris figuram vários papiros, todos eles encontrados por Anthony Charles Harris e conservados no Museu Britânico:
Papiro Harris I, da dinastia XX, que narra as façanhas de Ramessés III.
Papiro Harris II, da dinastia XIX, com dados econômicos e históricos.
Papiro Harris 500, da dinastia XIX, com textos literários.
Papiro Harris 501, da dinastia XIX, e que contém um texto sobre magia.  

Desambiguação